Тимбер, Квинтен (род. 2001) — нидерландский футболист, нападающий, брат-близнец Юрриена Тимбера.
 Тимбер, Юрриен (род. 2001) — нидерландский футболист, полузащитник.

См. также 
 Биг-Тимбер — окружной центр округа Суит-Грасс штата Монтана, США.